Натуральне число 1084
 1084 рік до нашої ери
 1084 рік нашої ери